Hauer est un nom de famille d'origine allemande :
 Brett Hauer (1971-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Franz Hauer (1867-1914), aubergiste et un collectionneur d’art autrichien ;
 Franz Ritter von Hauer (1822-1899), géologue autrichien ;
 Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962), indologue et spécialiste des religions allemand ;
 Joachim Hauer (1991-), sauteur à ski norvégien ;
 Jean-Jacques Hauer (1751-1829), peintre allemand actif en France ;
 Josef Matthias Hauer (1883-1959), compositeur et théoricien de la musique autrichien ;
 Karl Hauer (1875-1919), journaliste et écrivain autrichien.
 Rutger Hauer (1944-2019), acteur néerlandais ;
 Tiemo Hauer (1990-), auteur-compositeur-interprète allemand de musique pop.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme germanique